Борис Семёнович Коган (19 октября 1938, Москва — 19 октября 2017, Гедера) — советский и российский , эксперт по поискам и разведке полезных ископаемых, автор более сотни научных публикаций, один из авторов открытия явления избирательной гетерокоагуляции минеральных частиц с живыми организмами, один из основоположников области природоведения — физико-химической геомеханики.

Биография 
Борис Семёнович Коган закончил Геологический факультет МГУ (диплом D- Х № 461201, 25/XI-1965), работал в научно-исследовательских институтах ЦНИГРИ и ВНИИМорГео, в 1977 защитил диссертацию (ГМ № 001368, 7/VI — 1978).

С 1981 по 1993 год работал в ИМГРЭ, сначала в качестве руководителя сектора «Геохимия природных дисперсных систем», затем как заведующий отделом «Физико-математические методы исследований в геологии».

Работая в ИМГРЭ, Борис Семёнович разработал в соавторстве с Л. Н. Гинзбургом и П. Я. Грозманом многофункциональный автоматизированный пакет программ для обеспечения геохимического картирования «ГЕОСКАН», за разработку и применение которого в 1988 году получил Золотую Медаль ВДНХ, а в 1990 году — Премию Министерства Геологии СССР и Серебряную Медаль ВДНХ

После ухода из ИМГРЭ в 1993 году, Б. С. Коган работал в качестве независимого эксперта по поискам и разведке полезных ископаемых на проектах в разных странах, включая США, Венесуэлу, Мьянму и Зимбабве.

В 1998 году Борис Семёнович получил Премию Правительства Российской Федерации за разработку и результаты использования системы «ECOSCAN», ориентированной на эколого-геохимические исследования индустриальных и урбанизированных территорий (№ 1584, 6.04.1998).

В 2016 году Борису Семёновичу был поставлен диагноз «переферический рак левого легкого». В этом же году он получил израильское гражданство и репатриировался в Израиль для лечения.

Борис Семёнович умер в свой день рождения, 19 октября 2017 года в больнице Харцфельд города Гедера в Израиле. Он похоронен на региональном гражданском кладбище «Менуха Нехона» в Беер Шеве.

Открытие 
В 1990 году Государственный комитет по изобретениям и открытиям выдал патент № 361 на открытие «Явление избирательной гетерокоагуляции минеральных частиц с живыми организмами». Авторами открытия значатся (в порядке перечисления в дипломе): Коган Б. С., Эстрела-Льопис В. С., Овчаренко Ф. Д., Перцов Н. В., Ульберг З.Р.

Приоритет открытия в части экспериментального обнаружения установлен на 16 декабря 1981 года, а в части теоретического обоснования — на 2 ноября 1983 года.

Публикации 
Борис Семёнович автор более ста научных публикаций, ниже приводятся некоторые из них:

В 1981 году в номере 13 сборника «Физико-химическая механика и лиофильность дисперсных систем» вышла работа Б. С. Когана в соавторстве с Н. В. Перцовым под названием «Физико-химическая геомеханика», давшая начало новой, одноимённой области природоведения.

В 1990 году на международном симпозиуме «International Symposium on Geochemical Prospecting» в праге были представлены три работы Б. С. Когана в соавторстве с другими учёными:
 Burenkov E. K., Ginzburg L. N., Kogan B.S.: Investigation of spatial geochemical information for prospecting purposes using computers
 Burenkov E.K., Erukhimovich I .Ja., Kogan B.S.: On the theory of geochemical differentiation of elements in processes of hydrothermal metamorphism and ore forming
 Demidov V. V., Kogan B.S.: On the geochemistry of heavy metals in the geomicrobial barrier systems

В 1994 году журнал «Geologica Macedonica» опубликовал статью Б. С. Когана и соавторов (Ванчо Чифлиганец и Слободан Янкович) под названием «Mode of occurrence and distribution pattern of gold in the Bucim porphyry copper deposit, republic of Macedonia»

Тема номера 4 журнала «Недропользование, XXI век» за 2010 год открывалась статьёй Бориса Семёновича «К проблеме развития информационных технологий и прикладной геологии Российской Федерации (ТПИ)».

Авторские свидетельства и патенты

Ссылки 
 Публикации Б. С. Когана в Pascal and Francis Bibliographic Databases
 Публикации Б. С. Когана в Oxford Academic
 Публикации Б. С. Когана в Google Scholar
 Профиль Б. С. Когана на LinkedIn

Примечания 

Геологи по алфавиту
Геологи СССР
Родившиеся в Москве
Умершие в Гедере